Los Angeles (Spaans: Los Ángeles), veelal afgekort tot L.A., een grote stad in Californië aan de westkust van de Verenigde Staten
 Los Angeles River, een rivier in Californië
 Los Angeles County, een county in Californië. 
 Los Ángeles (Chili), een stad in Chili
 Los Ángeles (Nicaragua), een stad in Nicaragua
 Bahía de Los Ángeles, een baai in Mexico

Overig:
 Los Angeles (album), het debuutalbum van de Nederlandse mannengroep Los Angeles, The Voices
 Los Angeles (trio), een Nederlands trio uit de jaren 70